Siemer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Siemer (* 1983), deutsche Reiterin
 Anton Siemer (1775–1843), deutscher katholischer Priester
 Bernd Siemer, deutscher Basketballspieler
 Hilde Siemer (1924–2020), deutsche Leichtathletin
 J. Hermann Siemer (1902–1996), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU), MdL, MdB
 Laurentius Siemer (1888–1956), deutscher Dominikaner
 Otto Siemer (1898–1972), deutscher Chefredakteur
 Stephan Siemer (* 1961), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Wilhelm Siemer (1904–1991), deutscher Missionar

Siehe auch:
 Siemers